Le Bangladesh est un pays du sous-continent indien.

Bangladesh ou Bangla Desh peut également faire référence à : 
 Bangladesh, un producteur de musique américain,
 Bangla Desh, une chanson de George Harrison.